Sènior, abreujat sr, de dues parents amb el mateix nom i cognom, dit del més gran.
 Sènior, categoria d'esportistes superior a 21 anys 
 Senior i el Cor Brutal, grup valencià de rock alternatiu
 Bultaco Senior, motocicleta fabricada entre el 1966 i el 1971